Ще́пкін — російське прізвище.

Відомі носії:

 Щепкін Євген Миколайович (1860–1920) — російський історик, педагог, громадський діяч.
 Щепкін Михайло Семенович (1788—1863) — російський і український актор.
 Щепкін Петро Васильович (1865—1941) — український учитель.
Російські прізвища